The Flowers of Romance steht für:

 The Flowers of Romance (Album), Album der englischen Band Public Image Ltd.
 The Flowers of Romance (Band), britische Punkband